

Geografia
USA
 Santa Monica – città della contea di Los Angeles (California)
 Santa Monica – area non incorporata della contea di Bay (Florida)
 Santa Monica – census-designated place della contea di Willacy (Texas)

Filippine
 Santa Monica – municipalità della Provincia di Surigao del Norte (Caraga)

Italia
 Santa Monica – frazione di Misano Adriatico in Provincia di Rimini (Emilia-Romagna)

Brasile
 Santa Mônica – città dello stato del Paraná

Musica
 Santa Monica – singolo degli Everclear del 1995
 Santa Monica – singolo dei Theory of a Deadman del 2005
 Santa Monica – singolo dei Savage Garden del 1998

Altro 
 Santa Monica – madre di Agostino d'Ippona, venerata come santa della Chiesa cattolica
 Santa Monica – dipinto di Piero della Francesca
 SCE Santa Monica Studio – software house con sede nell'omonima città statunitense

Pagine correlate
 Chiesa di Santa Monica